

Geografia 
 Ganda  – monte in provincia di Sondrio
 Ganda  – monte in provincia di Bergamo
 Ganda  – frazione di Aviatico
 Ganda  – villaggio della Regione Autonoma del Tibet in Cina
 Ganda  – municipalità e città dell'Angola

Persone 
 Oumarou Ganda  – regista e attore nigerino

Altro 
 Ganda  – popolo africano, noto anche come Baganda
 Ganda  – lingua parlata dai Baganda, nota anche come Luganda